Армашешти има више значења:

 Армашешти (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Армашешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Армашешти (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији